Ване́сса Ле́нгиз (; род. 21 июля 1985, Монреаль, Квебек, Канада) — канадская актриса.

Карьера 
С 1996 года Ленгиз сыграла около 50 ролей в кино и на телевидении, в том числе в эпизодах таких сериалов, как «8 простых правил», «Говорящая с призраками», «Лунный свет», «Медиум», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Правила совместной жизни», «Касл», фильмах «Ожидание», «Идеальный мужчина», «Бунтарка» и других.

Наибольшую известность актрисе принесли роли Ванж в фантастическом сериале «Боишься ли ты темноты?» (1999—2000), Роксанн Божарски в сериале «Американские мечты» (2002—2005), Келли Эпсон в медицинской драме «Сестра Готорн» (2009—2011), Шугар Мотта в драмеди «Хор» (2011—2013) и Алексы в криминальной научно-фантастической драме «Второй шанс» (2016).

Ленгиз — номинантка на премии «Молодой актёр» (2001, 2003, 2004), Teen Choice Awards (2004) и премию Гильдии киноактёров (2013).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады